Rogue Warrior peut faire référence à :
 Richard Marcinko, ancien membre du Navy SEAL et écrivain surnommé "Rogue Warrior",
 Rogue Warrior, un livre autobiographique de Richard Marcinko,
 Rogue Warrior, un jeu vidéo basé sur l'autobiographie de Richard Marcinko.